Мартинов Євген Григорович — український композитор, співак.
 Мартинов Євген Сергійович — фізик.